Мелиховское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Мелиховское сельское поселение — входит в Корочанский район Белгородской области
 Мелиховское сельское поселение — входит в Усть-Донецкий район Ростовской области